Duren ist der Nachname folgender Personen:

 Tanno Duren (bezeugt 1442; † 1468), Ostfriesischer Häuptling zu Jever.
 Garlich Duren (1475–1532), Mit-Regent der Herrschaft Jever
 Peter Duren (1935–2020), US-amerikanischer Mathematiker